La frase en inglés Live and Rare puede referirse a los siguientes álbumes:

 Live and Rare de Faster Pussycat.
 Live and Rare de Jane's Addiction.
 Live and Rare, EP de My Chemical Romance.
 The Berzerker - Live and Rare de The Berzerker.
 Live & Rare de Korn.

 Live & Rare de Rage Against the Machine.

 Amy, Rare and Live de Amy Winehouse.

 In the End: Live & Rare de Linkin Park.
 Rare and Live Tracks de 10 Years.